Aimee eller Aimée är ett franskspråkigt kvinnonamn, som bärs av bland andra:

Som förnamn 
Aimee Allen (f. 1979), amerikansk musiker
Aimée Delblanc (f. 1944), svensk översättare
Aimee Mann (f. 1960), amerikansk musiker
Aimee Mayo (f. 1971), amerikansk låtskrivare
Aimee Mullins (f. 1976), amerikansk friidrottare och modell
Aimee Osbourne (f. 1983), amerikansk modell, dotter till Ozzy och Sharon Osbourne
Aimee Semple McPherson (1890–1944), amerikansk evangelist
Aimée Sommerfelt (1892–1975), norsk författare
Aimee Teegarden (f. 1989), amerikansk skådespelerska

Som efternamn 
Anouk Aimée (f. 1932), fransk skådespelerska
Marie Aimee (1852–1887), fransk operasångerska